Livin' on the Fault Line é o sétimo álbum de estúdio da banda americana The Doobie Brothers, lançado em 1977.

Faixas 

"You're Made That Way" (McDonald, Baxter, Knudsen) – 3:30
"Echoes of Love" (Simmons, Mitchell, Randle) – 2:57
"Little Darling (I Need You)" (Holland-Dozier-Holland) – 3:24
"You Belong to Me" (McDonald, Carly Simon) – 3:04
"Livin' on the Fault Line" (Simmons) – 4:42
"Nothin' But a Heartache" (McDonald) – 3:05
"Chinatown" (Simmons) – 4:55
"There's a Light" (McDonald) – 4:12
"Need a Lady" (Porter) – 3:21
"Larry the Logger Two-Step" (Simmons) – 1:16

Integrantes 

Pat Simmons - guitarra, vocal
Jeff "Skunk" Baxter - guitarra, steel guitar
Michael McDonald - teclados, vocal
Tiran Porter - baixo, vocal 
Keith Knudsen - bateria, vocal
John Hartman - bateria

Músicos convidados

Bobby LaKind - conga, vocal
Dan Armstrong - electric sitar solo na "Need A Lady"
Norton Buffalo - gaita na "There's A Light"
Victor Feldman - vibrafone na "Livin' On The Fault Line"
Rosemary Butler - vocal de apoio na "Little Darling (I Need You)", "You Belong To Me", e "There's A Light"
Maureen McDonald - vacal de apoio na "You're Made That Way"
Ted Templeman - percussão

Álbuns de The Doobie Brothers
Álbuns de 1977